David Abel (generaal) (1935-2019), legerofficier en politicus uit Myanmar
 David Abel (cinematograaf) (1884-1973), voormalig cinematograaf actief in de Verenigde Staten

Zie ook 

 David Abell